Stiles ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Wardell Stiles (1867–1941), US-amerikanischer Zoologe
 Cyril Stiles (1904–1985), neuseeländischer Ruderer
 Frank Garfield Stiles III (* 1942), US-amerikanischer Ornithologe 
 Jackie Stiles (* 1978), US-amerikanische Basketballspielerin
 John Dodson Stiles (1822–1896), US-amerikanischer Politiker
 Julia Stiles (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Kristine Stiles (* 1947), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Marit Stiles (* 1969), kanadischer Politikerin
 Nick Stiles (* 1973), australischer Rugby-Union-Spieler
 Nobby Stiles (1942–2020), englischer Fußballspieler
 Phillip J. Stiles (* 1931), US-amerikanischer Physiker
 Rollie Stiles (1906–2007), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sarah Stiles (Sarah Grace Stiles, * 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Ryan Stiles (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 T. J. Stiles, US-amerikanischer Schriftsteller
 Tara Stiles (* 1981), US-amerikanische Yogalehrerin
 Tony Stiles (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Wally Stiles (* 1950), kanadischer Politiker
 William Henry Stiles (1808–1865), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stiles (Iowa)
 Stiles (Kentucky)
 Stiles (New York)
 Stiles (North Carolina)
 Stiles (North Dakota), im Richland County
 Stiles (Pennsylvania)
 Stiles (Texas)
 Stiles (Wisconsin), im Oconto County
 Stiles (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin

Siehe auch:

 Styles